Giannini kan syfta på:

Geografi
 Giannini Peak, en bergstopp i Antarktis

Personer
 Adriano Giannini, en italiensk skådespelare och är son till Giancarlo Giannini
 Amadeo Giannini, en amerikansk bankir
 Dusolina Giannini, en amerikansk-italiensk sångare
 Giancarlo Giannini, en världskänd Oscarsnominerad italiensk skådespelare, regissör och dubbare
 Giuseppe Giannini, en italiensk före detta professionell fotbollsspelare